Les Pique-assiette, série télévisée française en 26 épisodes de 26 minutes réalisée par Michel Lucker et diffusée en 1989
 Les Pique-assiette, film français réalisé par Jean Girault (1960)